Il singolare  dell'ATP Roller Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Tobias Kamke ha battuto in finale Paul-Henri Mathieu 7–6(9–7), 6–4.

Teste di serie

 Gilles Müller (secondo turno)
 Jürgen Zopp (semifinali)
 Ričardas Berankis (secondo turno)
 Tobias Kamke (campione)

  Édouard Roger-Vasselin (semifinali)
  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Florent Serra (primo turno)
  Ivan Dodig (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

ATP Roller Open 2012